Список видов, входящих в род 

По данным сайта WFO род насчитывает 123 вида:

Примечания 

Дудник